Chiese steht für:
 Chiese (Fluss), Fluss in Oberitalien
 Valle del Chiese, vom gleichnamigen Fluss im italienischen Trentino durchflossenes Tal
 Sabbio Chiese, italienische Gemeinde in der Provinz Brescia, Lombardei
 Acquanegra sul Chiese, italienische Gemeinde in der Provinz Mantua, Lombardei

Chiese ist der Familienname von:
 Philip de Chiese (1629–1673), preußischer Kammerjunker, Baumeister und Generalquartiermeister